Jerschow steht für:
 Jerschow, russische Stadt in der Oblast Saratow
 Jerschow (Ukraine), ukrainisches Dorf in der Oblast Tschernihiw

Jerschow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pawlowitsch Jerschow, russischer Kirchenmann, als Arkadi Bischof von Swerdlowsk und Irkutsk
 Alexander Stepanowitsch Jerschow (1818–1867), russischer Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer
 Andrei Petrowitsch Jerschow (1931–1988), sowjetischer Informatiker
 Artur Stanislawowitsch Jerschow (* 1990), russischer Bahnradfahrer
 Iwan Wassiljewitsch Jerschow (1867–1943), russischer Sänger, zwischen 1931 und 1941 auch Leiter des Leningrader Konservatoriums
 Juri Leonidowitsch Jerschow (* 1940), russischer Mathematiker
 Leonid Timofejewitsch Jerschow († 2000), russischer Schriftsteller
 Nikita Wladimirowitsch Jerschow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Nikolai Grigorjewitsch Jerschow (1837–1896), russischer Insektenkundler
 Pawel Iwanowitsch Jerschow (1914–1981), sowjetischer Diplomat
 Pjotr Pawlowitsch Jerschow (1815–1869), russischer Schriftsteller
 Wassyl Jerschow (1949–2000), sowjetischer Speerwerfer

 Wladimir Lwowitsch Jerschow (1896–1964), russischer Schauspieler
 Wladimir Stepanowitsch Jerschow (1904–1988), sowjetischer Parasitologe

Siehe auch:
 Ershov-Zahl